Baden steht für:

 eine Tätigkeit der Körperpflege oder des Freizeitsports, siehe Badekultur
 Baden (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Baden-Powell, erblicher britischer Adelstitel, zu Namensträgern siehe dort
 Baden (Automarke), US-amerikanische Automarke
 Baden (Adelsgeschlecht, Liel), ehemaliges zähringisches Ministerialengeschlecht
 Haus Baden, deutsches Hochadelsgeschlecht
 Burg Baden bei Badenweiler
 Badener Kultur (archäologische Kultur der Kupfersteinzeit, benannt nach Baden bei Wien)

Baden ist der Name folgender Regionen und Bezirke:
 Die Region Baden, ein Teil des Landes Baden-Württemberg, siehe Baden (Land) #Baden im Land Baden-Württemberg
 Baden (Weinanbaugebiet), in Baden-Württemberg

historisch in Deutschland:
 Baden (Land), historisches Territorium bzw. Staat im Westen Baden-Württembergs
 Markgrafschaft Baden, Herrschaft im Heiligen Römischen Reich
 Kurfürstentum Baden (1803–1806)
 Großherzogtum Baden (1806–1918)
 Republik Baden, Land des Deutschen Reichs (1918–1945)
 Gau Baden, Verwaltungseinheit der NSDAP (1925–1945)
 Baden (Südbaden), Land der Bundesrepublik Deutschland (1945–1952)
 Württemberg-Baden, Land der Bundesrepublik Deutschland (1945–1952)

historisch in der Schweiz:
 Grafschaft Baden, gemeine Herrschaft der Alten Eidgenossenschaft (1415–1798)
 Kanton Baden, Kanton während der Zeit der Helvetischen Republik (1798–1803)

Baden ist der Name folgender Orte

in Europa:
 Baden-Baden (bis 1931 nur Baden, auch Baden in Baden), Stadt in Baden-Württemberg, Deutschland
 Baden (Achim), Ortsteil von Achim in Niedersachsen, Deutschland
 Baden (Niederösterreich), Bezirkshauptstadt und Kurort in Niederösterreich
 Baden AG, Bezirkshauptstadt im Kanton Aargau, Schweiz
 Baden (Morbihan), Gemeinde im Département Morbihan, Frankreich
 Larmor-Baden, Gemeinde im Département Morbihan, Frankreich

in Nordamerika:
 Baden (Ontario), Kanada
 Baden (Manitoba), Kanada
 Baden (Georgia), Vereinigte Staaten
 Baden (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Baden (Maryland), Vereinigte Staaten
 Baden (Scott County, Minnesota), Vereinigte Staaten
 Baden (St. Louis County, Minnesota), Vereinigte Staaten
 Baden (Missouri), Vereinigte Staaten
 Baden (North Dakota), Vereinigte Staaten
 Baden (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Baden (Virginia), Vereinigte Staaten
 Baden (West Virginia), Vereinigte Staaten

in Australien und Ozeanien:
 Baden Bay, Papua Neuguinea

Baden als Schiffsname:
 Kaiser Wilhelm (Schiff, 1871), ein Salonschiff auf dem Bodensee, zeitweise als Baden in Fahrt
 Baden (Schiff, 1922), deutsches Kombischiff
 Baden (Schiff, 1935), ein Passagierschiff auf dem Bodensee

Siehe auch: